Mesterholdenes Europa Cup finale 1986 var en fodboldkamp der blev spillet den 7. maj 1986. Kampen blev spillet foran 70.000 tilskuere på Estadio Ramón Sánchez Pizjuán i den spanske by Sevilla, og skulle finde vinderen af Mesterholdenes Europa Cup 1985-86. De deltagende hold var ræmænske Steaua Bukarest og spanske FC Barcelona. Det var kulminationen på den 31. udgave af Europa Cuppen siden etableringen af Europas fineste turnering for klubhold i 1955. Det var anden gang at Barcelona var nået frem til finalen, hvor første gang var i 1961. Det var Steauas første finale i turneringen. I første runde af turneringen havde Steaua slået danske Vejle Boldklub ud med en samlet 5-2 sejr over to kampe.

Steaua vandt kampen efter straffesparkskonkurrence, da både den ordinære og forlængede spilledtid var endt uden scoringer. Barcelona brændte alle deres forsøg fra 11-meter pletten, og det rumænske hold kunne fejre deres første europæiske triumf, og den første til Rumænien.

Kampen blev ledet af den franske dommer Michel Vautrot.

Kampen

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 European Champion Clubs' Cup 1985/86  på UEFAs hjemmeside

Referencer 

1986
Finale 1986
Steaua Bukarest
FC Barcelona
Fodbold i 1986
Sevilla